Le Classique Paul Hunter 2019 est un tournoi de snooker non classé de type pro-am comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenu du 24 au 25 août 2019 au Stadthalle de Fürth, en Allemagne. Elle est organisée par la WPBSA.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
L'événement compte un total de 16 participants dont 12 professionnels et 4 amateurs. Le format a été complètement modifié par rapport à l'année passée où le champ de joueurs atteignait 128 joueurs dans le tableau final avec deux tours de qualifications préliminaires. Pour l'édition 2019, le tournoi est devenu non classé tout en conservant son statut pro-am. Notons qu'en parallèle de ce tournoi, il se tient une compétition de rapidité Speed Cup.

Un petit tournoi qualificatif a été tenu au préalable, au Ballroom de Nuremberg. L'ukrainien Iulian Boiko s'est imposé en finale 3-2 face à Barry Pinches.

Faits marquants 
Le tenant du titre est Kyren Wilson, il s'était imposé contre Peter Ebdon en finale 4 à 2. Cette année, Wilson est battu en finale contre Barry Hawkins 4 manches à 3. Hawkins remporte ainsi le tournoi pour la première fois de sa carrière et signe le meilleur break du tournoi.

La Speed Cup est remportée par Gary Wilson. Elle a consisté à opposer deux joueurs qui devaient, simultanément, vider leur table le plus rapidement possible, avec des configurations différentes.

Dotation 
La répartition des prix pour cette année est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  tour : 
 Dotation totale :

Tableau

Finale

Centuries 

Total: 7

 120, 113, 101  Barry Hawkins
 108  David Gilbert
 104  Ricky Walden
 102, 102  Luca Brecel

Références

Voir aussi 
 Classique Paul Hunter 2018
 Classique Paul Hunter

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

2019
Snooker en 2019
Sport en Allemagne en 2019
Sport en août 2019
Saison 2019-2020 de snooker